Гипотеза Диксона — теоретико-числовое предположение, высказанное Линордом Диксоном в 1904 году, утверждающее, что для любого конечного набора линейных форм  при , имеется бесконечно много натуральных чисел n, для которых все значения форм будут простыми одновременно, если только не существует сравнение по некоторому простому модулю, сразу исключающее эту возможность.

Формулировка 
Пусть k — натуральное число, рассмотрим k арифметических прогрессий  с целыми , причем . Гипотеза Диксона предполагает, что существует бесконечно много натуральных n таких, что для каждого такого n все k чисел  являются простыми числами. Из рассмотрения исключается только тривиальный случай, когда существует такое простое p, что при любом n хотя бы одно число  кратно p. Это ограничение можно переформулировать так: неверно что для любого n выполняется сравнение . В последнем случае на p может делиться как несколько прогрессий при разных n, так и одна прогрессия при всех n. Например, для 2-х прогрессий  всегда , а для 2-х других прогрессий  при четных n , а при нечетных — , так что в парах прогрессий  и  число простых пар не бесконечно.

Заметим также, что формулировка гипотезы получается более естественной, если расширить её область действия с натуральных до всех целых чисел, в частности, считать простыми не только положительные числа , но и отрицательные числа  (каковые действительно являются простыми элементами в кольце  в обычном смысле). В таком случае нет необходимости требовать положительность всех значений всех прогрессий  и значит условие  можно ослабить до , а последнее вообще можно убрать, поскольку иначе  — не арифметическая прогрессия.

Частные случаи 
 Случай  уже доказан — это теорема Дирихле.
 Два специальных случая — это хорошо известные гипотезы: имеется бесконечно много простых чисел-близнецов (n и n + 2 простые), и имеется бесконечно много чисел Софи Жермен (n и 2n + 1 простые).
 Гипотеза Полиньяка — существует бесконечно много простых пар вида , t — фиксированное натуральное число (то есть бесконечно число простых пар , ,  и т. п.).
 Гипотеза о последовательных простых: если нет простого p такого, что для всех n , то число последовательных простых бесконечно (это опять же пары , тройки , четверки  и т. д.)
 В качестве других следствий можно привести то, что из гипотезы Диксона следует бесконечность числа составных чисел Мерсенна и бесконечность чисел Кармайкла, содержащих ровно 3 простых множителя, и т. п.

Эвристические соображения в пользу гипотезы 
Пусть  — число решений сравнения . Согласно предположению гипотезы,  и тогда согласно эвристическим рассуждениям в пользу гипотезы Бейтмана-Хорна, получаем, что плотность чисел n, не превосходящих x, для которых все числа  простые, оценивается величиной

 

здесь произведение берется по всем простым числам p, а  — натуральный логарифм числа. Величина асимптотически эквивалентна  но 1-е выражение должно быть точнее. При , нетрудно проверить, коэффициент будет равен , что соответствует теореме Дирихле (здесь  — функция Эйлера).

Обобщения 
Гипотеза Диксона была позже обобщена Шинцелем до гипотезы Шинцеля.

См. также 
 Простые числа-триплеты
 Простые числа Софи Жермен
 Гипотеза Полиньяка
 Теорема Грина — Тао
 Арифметические прогрессии из простых чисел
 Гипотеза Бейтмана — Хорна

Ссылки 
  
  
 http://primes.utm.edu/glossary/xpage/DicksonsConjecture.html 

Гипотезы о простых числах
Аналитическая теория чисел